Grandauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Grandauer (1756–1832), bayerischer Politiker
 Bernhard Michael von Grandauer (1776–1838), bayerischer Regierungsbeamter
 Josef Grandauer (1822–1894), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Die Grandauers und ihre Zeit